Nijinski se réfère à :
 Vaslav Nijinski (1889-1950), danseur et chorégraphe russo-polonais
 Bronislava Nijinska (1891-1972), sa sœur, danseuse et chorégraphe russe
 Prix Nijinski, récompense attribuée à Monte-Carlo à des danseurs, chorégraphes et chorégraphies
 Nijinski, film de Herbert Ross (1980)

Voir aussi 
 Nijinsky II, cheval de course

Homonymie de patronyme